Чемпионат Европы по фигурному катанию 1998 года проходил с 12 по 18 января в Милане (Италия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

Вновь чемпионами Европы во всех категориях стали представители России. У мужчин золотую медаль завоевал Алексей Ягудин, у женщин победила Мария Бутырская. Среди пар победу одержали Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, в танцах чемпионами Европы стали Оксана Грищук и Евгений Платов. Фигуристы России установили рекорд европейских чемпионатов по общему количеству завоёванных медалей − 9.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Милане
1998 год в фигурном катании
Европа
Европа
Январь 1998 года
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Италии